Philesiaceae Dumort. – rodzina roślin jednoliściennych zaliczana do rzędu liliowców, obejmująca dwa monotypowe rodzaje, zasiedlające południowy kraniec Ameryki Południowej. Oba gatunki są uprawiane jako ozdobne w klimacie umiarkowanym ciepłym i wilgotnym. Plątawa różowa Lapageria rosea uznana została za narodowy kwiat Chile.

Morfologia 
 Pokrój Zimozielone krzewy lub wijące liany. 

 Pędy Rośliny tworzą krótkie, podziemne, drewniejące kłącza. Pędy naziemne silnie rozgałęzione, przeważnie zdrewniałe, wzniesione lub wijące.

 Liście Ulistnienie naprzeciwległe, naprzemianległe lub skrętoległe, zwykle ułożone w jednej płaszczyźnie. Liście siedzące lub krótkoogonkowe, u nasady tworzące pochwę liściową. Blaszki liściowe proste, jajowate lub lancetowate, całobrzegie, niekiedy zwinięte na brzegach, ostre lub zaostrzone. Użyłkowanie pierwszorzędowe równoległe, dalsze siatkowate.

 Kwiaty Kwiaty obupłciowe, promieniste, zwisające, pojedyncze lub zebrane w kwiatostan, wyrastające wierzchołkowo lub w kątach pędów. Okwiat pojedynczy. Listki okwiatu położone w dwóch okółkach po trzy. Listki wewnętrznego okółka duże, koronopodobne, nachodzące na siebie, dzwonkowate, z miodnikami u nasady, czerwone lub białe, niekiedy biało nakrapiane. Pręciki położone w dwóch okółkach po trzy. Nitki pręcików nitkowate, wolne lub zrośnięte w dolnej połowie. Główki pręcików dwupylnikowe. Słupek zbudowany z trzech zrośniętych owocolistków. Zalążnia górna, jednokomorowa. Szyjka słupka wzniesiona, nitkowata. Znamię słupka główkowate. Zalążki anatropowe lub amfitropowe, powstające w dwóch rzędach ze ściennych łożysk. 

 Owoce Kuliste lub jajowate, czerwone jagody. Nasiona kuliste, żółtobrązowe.

Biologia i ekologia 
 Rozwój Pnące chamefity lub nanofanerofity.

 Siedlisko Lasy iglaste i bukanowe.

 Cechy fitochemiczne Rośliny zaliczane do tej rodziny zawierają saponiny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Grupa siostrzana dla Ripogonaceae w obrębie liliowców w kladzie jednoliściennych. 

 Pozycja rodziny w innych systemach
W systemie Cronquista z roku 1982 rodzaje zaliczone do tej rodziny włączone zostały do rodziny kolcoroślowatych, zaliczonej do rzędu liliowców w podklasie liliowych w ramach jednoliściennych. W systemie Takhtajana z roku 2008 rodzina zaliczona jest do rzędu Smilacales w nadrzędzie liliopodobnych Lilianae, podklasie liliowych w ramach jednoliściennych.
 
 Podział na rodzaje
 Lapageria Ruiz & Pav. – plątawa
 Philesia Comm. ex Juss.

Mieszańce międzyrodzajowe Lapageria i Philesia określane są nazwą ×Philageria Mast.

Niekiedy do rodziny zalicza się dwa inne rodzaje Behnia Didr. i Geitonoplesium A.Cunn. ex R.Br., według systemu APG III i APG IV zaliczane do rzędu szparagowców.

Zastosowanie 
Rośliny zaliczane do tej rodziny są uprawiane jako rośliny ozdobne. Owoce plątawy różowej są jadalne.

Przypisy